Pierwszy rząd Clementa Attleego – urzędujący w latach 1945–1950
 Drugi rząd Clementa Attleego – urzędujący w latach 1950–1951